Чемпионат Норвегии по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин — национальный чемпионат по конькобежному спорту, проводимый с 1933 года.

Призёры

Примечания 

Соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту
Чемпионаты Норвегии